Kreben ist der Name folgender Orte:

 Kreben (Fischen im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Fischen im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kreben (Wilhermsdorf), Ortsteil der Gemeinde Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Bayern

Siehe auch:
 Gräben